Маргарет Корт је освојила турнир. У финалу је победила Били Џин Кинг резултатом 14:12, 11:9.

Носиоци 

  Маргарет Корт (победница)
  Били Џин Кинг (финале)
  Вирџинија Вејд (четврто коло)
  Кери Мелвил (четврто коло)

<ol start="5">
  Роузмери Касалс (полуфинале)
  Џули Хелдман (четврто коло)
  Карен Канцки (четвртфинале)
  Хелга Нисен (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

Вимблдон 1970.
Вимблдон — жене појединачно